

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Krzywa Góra – część miasta Włocławek
 Krzywa Góra – część wsi Famułki Królewskie w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Krzywa Góra –wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój
 Krzywa Góra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo

Zobacz też 
 Krzywogóra